Евгений Ивашко:
 Ивашко, Евгений Александрович (1899—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ивашко, Евгений Викторович (род. 1974) — советский украинский шашист, шашечный теоретик.